

Красне Село — місто, Красносельський район, Санкт-Петербург
 Красне Село — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Красне Село — селище, Німанський район, Калінінградська область

Див. також 
 Червоне Село (значення)